Буштрање може бити:

 Буштрање (Бујановац), насељено место у општини Бујановац, Пчињски округ, Република Србија
 Буштрање (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Буштрање (Прешево), насељено место у општини Прешево, Република Србија